Rikssalen kan syfta på 

Rikssalen – en sal i Stockholms slott
Rikssalen, Drottningholm – en sal på Drottningholms slott
Rikssalen, Uppsala – en sal på Uppsala slott